L'édition 2021 du tournoi de tennis du Chili se déroule du 8 au  à Santiago, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Dominik Köpfer, des Argentins Juan Ignacio Londero et Guido Pella, du Brésilien Thiago Monteiro, de l'Espagnol Pedro Martínez, de l'Italien Fabio Fognini et du Serbe Miomir Kecmanović. Ils sont respectivement remplacés par Daniel Elahi Galán, Facundo Bagnis, Pedro Sousa, Jozef Kovalík, Daniel Altmaier, Jaume Munar et Andrej Martin.

Lauréats 
Le Chilien Cristian Garín remporte le tournoi en battant en finale Facundo Bagnis. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Simone Bolelli et Máximo González décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Federico Delbonis et Jaume Munar. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2021
Santiago
Sport au Chili en 2021
Tennis en mars 2021